Maciej Grabski (zm. 1660) – kasztelan słoński, starosta kruszwicki
 Maciej Władysław Grabski (1934–2016) – polski metaloznawca
 Maciej Grabski – gdański przedsiębiorca

Przypisy